Monitorul Oficial se poate referi la:

Monitorul Oficial al României
Monitorul Oficial al Republicii Moldova